Onze-Lieve-Vrouw van de genade, de beschermheilige van Peru
 Kathedraal Onze-Lieve-Vrouw van Genade, een kathedraal in Cambrai
 Onze-Lieve-Vrouw van Genade (icoon), een icoon in de gelijknamige kathedraal
 Onze-Lieve-Vrouw van Genade in Pellevoisin, een reeks Mariaverschijningen te Pellevoisin